Money! Money! Money! – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph Kaufman
Money! Money! Money! – film del 1923 diretto da  Tom Forman
Money! Money! Money! – cortometraggio  del 1928 diretto da Doran Cox